Jardim Pacaembu pode referir-se a:
 Jardim Pacaembu (Campinas) - Bairro da cidade de Campinas, São Paulo, Brasil.
 Jardim Pacaembu (Campo Grande - Bairro da cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil.
 Jardim Pacaembu (Jundiaí) - Bairro da cidade de Jundiaí, São Paulo, Brasil.
 Jardim Pacaembu (Londrina) - Bairro da cidade de Londrina, Paraná, Brasil.
 Jardim Pacaembu (Sorocaba) - Bairro da cidade de Sorocaba, São Paulo, Brasil.

Jardim Pacaembu